kohút – w języku słowackim kogut

 Nazwiska
 Edward Kohut – polski piłkarz i trener piłkarski
 Emanuel Kohút – słowacki siatkarz
 Heinz Kohut – twórca kierunku psychologii
 Janusz Kohut – polski kompozytor i pianista
 Józef Kohut – polski piłkarz
 Łukasz Kohut – polski polityk, fotograf
 Ołeksandra Kohut – ukraińska zapaśniczka
 Osyp Kohut – ukraiński polityk, adwokat i działacz społeczny
 Sławomir Kohut – polski kolarz
 Vilmos Kohut – węgierski piłkarz
 Nazwy geograficzne
 Kohút – potok, dopływ Torysy na Słowacji
 Kohút (711m) – szczyt w górach Bachureň na Słowacji
 Kohút (1409 m) – szczyt w Górach Stolickich na Słowacji